

Білий Яр — селище міського типу, районний центр, Томська область
 Білий Яр — селище міського типу, Сургутський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Білий Яр — присілок, Кетовський район, Курганська область
 Білий Яр — селище, Тегульдетський район, Томська область

Див. також 
 Білоярський